Herbert I. ist der Name folgender Personen:

 Herbert I. (Vermandois) (848/850–907), Graf von Vermandois
 Herbert I. (Maine) (genannt Hundeaufwecker; † 1036), Graf von Maine